Yeaman ist der Familienname folgender Personen:

 George Helm Yeaman (1829–1908), US-amerikanischer Politiker und Diplomat
 Kirk Yeaman (* 1983), englischer Rugbyspieler

Siehe auch:

 Yeoman (Begriffsklärung)